Dieser Artikel behandelt die nordkoreanische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010.

Qualifikation 
Nordkorea war als amtierender Asienmeister automatisch für die U-19-Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2009 qualifiziert. Bei der Endrunde im chinesischen Wuhan wurde man zunächst Gruppensieger vor Südkorea, im Halbfinale unterlagen die Nordkoreanerinnen allerdings mit 0:1 gegen Japan. Das entscheidende Spiel um den dritten Platz und den Einzug in die WM-Endrunde gewann Nordkorea mit 1:0 gegen Gastgeber China.

Aufgebot

Vorrunde 
In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland traf die nordkoreanische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen in der Gruppe B auf Brasilien, Neuseeland und Schweden.

 Dienstag, 13. Juli 2010, 11:30 Uhr in Bielefeld
 Brasilien –  Nordkorea 0:1 (0:0)

 Freitag, 16. Juli 2010, 18:00 Uhr in Bielefeld
 Nordkorea –  Neuseeland 2:1 (1:0)

 Dienstag, 20. Juli 2010, 14:30 Uhr in Augsburg
 Nordkorea –  Schweden 2:3 (1:1)

Endrunde 
Nordkorea qualifizierte sich als Zweitplatzierter der Gruppe B für die Endrunde. Im Viertelfinale unterlag man der deutschen Auswahl in Bochum 2:0.

 Samstag, 24. Juli 2010, 18:00 Uhr in Bochum
 Deutschland –  Nordkorea 2:0 (1:0)

Nordkorea